Арон Лурье:
 Лурье, Арон Исаакович (1903—?) — советский электротехник, доктор технических наук.
 Лурье, Арон Наумович (1913—2003) — советский литературовед и библиограф, доктор филологических наук.